Non esiste un unico "Parco del Ticino": il percorso fluviale del Ticino è interamente coperto dai seguenti due parchi regionali:
 
 Parco naturale lombardo della Valle del Ticino – creato nel 1974, in Lombardia
 Parco naturale della Valle del Ticino – creato nel 1978, in Piemonte